

Andaluzia, Espanha 
Jaén — município espanhol da Andaluzia
Reino de Xaém — reino medieval ibérico
Xaém (província da Espanha)

Peru 
Jaén (província do Peru)
Jaén (distrito) — no Peru

Desambiguações de topônimos